2020, schrikkeljaar in de 21e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 2020 (televisieprogramma), Nederlandse mockumentary van omroep BNN
 NGC 2020,  nevel in het sterrenbeeld Goudvis